Carey McWilliams ist der Name folgender Personen:

*Carey McWilliams (Journalist) (1905–1980), US-amerikanischer Journalist, Herausgeber und Rechtsanwalt
Carey McWilliams (Schütze) (* 1973), US-amerikanischer Autor, Scharfschütze und Fallschirmspringer